

Каракога — село, Абайський район, Карагандинська область
 Каракога — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Каракога — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область